Een calumet is een Canadees-Frans woord voor een pijp (soms een vredespijp) gemaakt van catliniet, die wordt gebruikt door de Indianen van Noord-Amerika, met name in het gebied ten zuiden van de Grote Meren.

Calumet kan ook verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Calumet (Iowa)
Calumet (Michigan)
Calumet (Minnesota)
Calumet (Oklahoma)
Calumet (Pennsylvania)